Сезон 2008/2009 — 78-й сезон для ФК «Барселона» в чемпионате Испании.

Капитаном команды в очередной раз был выбран Карлес Пуйоль. Вице-капитанами стали Хави, Виктор Вальдес и Андрес Иньеста.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, является UNICEF.

Составы команд

Основной состав

Молодёжный состав

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в евро.

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 88 000 000

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 62 250 000

Ушли в аренду

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Гол + Пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Хет-трики

Пенальти

Штрафные удары 
Здесь представлен список исполненных штрафных ударов «Барселоны» в этом сезоне.

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов во всех официальных матчах команды.

|}

Тактические схемы 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

|}

Наиболее частый стартовый состав

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Кубок Гампера

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Лига чемпионов УЕФА

Третий квалификационный раунд

Групповая стадия

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 FC Barcelona official website
 English Speaking FC Barcelona Supporters
 ESPNsoccernet: Barcelona Team Page
 Footballdatabase.com: FC Barcelona (Spain) profile
 UEFA Champions League
 Web Oficial de la Liga de Fútbol Profesional
 Federació Catalana de Futbol

2008/2009
Барселона
2009